Коре́цкий — фамилия. Женская форма — Коре́цкая.

Известные носители 
 Корецкий, Александр Владимирович (1940—2016) — советский и российский учёный в области механики.
 
 Корецкий, Арсений (более известен как Арсений Сатановский) — киевский учёный, христианский писатель и монах XVII века.
 Корецкий, Богуш (около 1510—1576) — государственный деятель Великого княжества Литовского и Речи Посполитой.
 Корецкий, Борис Николаевич (род. 1961) — советский фехтовальщик на рапирах, олимпийский чемпион.
 Корецкий, Вадим Иванович (1927—1985) — советский историк.
 Корецкий, Василий Игнатьевич (1910—1986) — советский военный деятель, военачальник, генерал-майор
 
 
 Корецкий, Данил Аркадьевич (род. 1948) — советский и российский писатель, профессор, полковник милиции.
 Корецкий, Денис Викторович (род. 1976) — российский футболист.
 Корецкий, Ефим (ум. 1612) — князь, польский магнат конца XVI века, волынский воеводич.
 Корецкий, Кароль (ок. 1588—1633) — польский магнат, военный и государственный деятель Речи Посполитой, староста и каштелян.
 Корецкий, Николай Владимирович (1869—1938) — поэт, автор драматических сочинений, издатель журнала «Пробуждение».
 Корецкий, Михаил Макарович (1905—1984) — сотрудник советских органов госбезопасности, полковник.
 
 Корецкий, Пётр Селивёрстович (1919—1973) —  советский живописец.
 Корецкий, Юрий Владимирович (1911—1941) — советский украинский поэт и переводчик.
 Корецкий, Яков Михайлович (1874—1938) — полковник 89-го пехотного Беломорского полка, герой Первой мировой войны.

Корецкая 
 Корецкая, Вера Ревекка (более известна как Ве́ра Коре́н; 1901—1996) — французская актриса, режиссёр.
 Корецкая, Наталья Ивановна (род. 1962) — советская и российская актриса, певица.

Составные фамилии 
 Кулябка-Корецкий, Николай Григорьевич (1846—1931) — русский земский статистик и публицист.

См. также 
 Корецкие — русский и литовский княжеский род из династии Гедиминовичей.
 Корецкий замок
 Корецкий монастырь
 Корецкий район
 Корицкий
 Икорецкое